Onomàstica:
Isop o Esop, autor grec de famoses faules
Esop (historiador), historiador grec 
Claudi Esop o Clodi Esop, el més famós actor tràgic de Roma del segle I aC.
 Geografia:
Riu Esop